Stegocephalus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1842. Stegocephalus ingår i familjen Stegocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Stegocephalus